Регулярный сезон Евролига 2018/2019 проводится со 11 октября 2018 года по 6 апреля 2019 года. 16 команд соревнуются за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица

Результаты игр 
Время матчей дано в CET.

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь регулярного сезона

Евролига 2018/2019